Elorza peut désigner :

Astronomie 
 Elorza : un cratère de la planète Mars.

Patronymes 
 Antonio Elorza (1943) : un écrivain et historien espagnol ;
 José Andres Elorza : un colonel vénézuélien ;
 Mikel Elorza (1991) : un coureur cycliste espagnol ;
 Sebastián Elorza (1939) : un coureur cycliste espagnol ;

Toponymes

Elorza : une rivière située dans la Communauté forale de Navarre.

Elorza : le chef-lieu de la municipalité  de Rómulo Gallegos dans l'État d'Apure ;
 Urbana Elorza : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité  de Rómulo Gallegos dans l'État d'Apure.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme